Gerald Vanenburg - Nederlandse voetballer,
Kasteel De Vanenburg - kasteel in de Nederlandse gemeente Putten,
Verzorgingsplaats Vanenburg - naar het kasteel vernoemde verzorgingsplaats langs de Rijksweg 28.